Die Abkürzung DIF steht für:

 Danmarks Idræts-Forbund, Dachverband für rund 60 Sportfachverbände, aktiv im Breiten- und Leistungssport in Dänemark  
 Degerfors IF, schwedischer Fußballverein aus Degerfors in Värmland
 Deutsches Filminstitut, filmwissenschaftliche Einrichtung in Frankfurt am Main
 Deutsches Industrieforum für Technologie, Kempen, Anbieter für Management und Betriebspraktiker aus der Industrie von qualifizierten technischen Weiterbildungsmaßnahmen
 Deutsches Institut für Föderalismusforschung, gegründet 1992 in Niedersachsen
 Deutschsprachige Islamische Frauengemeinschaft, siehe Islamische Organisationen in Deutschland
 Differential item functioning bzw. gruppenabhängiger Indikator, Begriff aus der Psychologischen Diagnostik 
 Direkte Immunfluoreszenz, spezielle Form der Lichtmikroskopie
 Djurgårdens IF, gegründet am 12. März 1891, einer der erfolgreichsten schwedischen Sportvereine
 Donauinselfest auf der Donauinsel in Wien, Freiluft-Musikfestival bei freiem Eintritt, seit 1984 jährlich gegen Ende Juni an einem Wochenende
 Dutch Investment Funds, eine niederländische Fonds-Management-Gesellschaft

Die Abkürzung dif steht für:

 Diyari (ISO-639-3-Code), australische Sprache in South Australia

Die Vorsilbe dif- steht für:

 eine lateinische Vorsilbe, siehe Liste lateinischer Präfixe#dif-

Die Dateiendung .dif steht für:

 Data Interchange Format
 das Dateiformat der Anwendung Visicalc
 die ursprüngliche Bezeichnung für das Drawing Interchange Format (und später kurz .dxf) genannte Format

Siehe auch:

 DIFF – ähnliche Aussprache oder Schreibung

DIF